Маршовий двигун — основний двигун літального апарату, призначений для приведення апарату в рух, який працює до досягнення апаратом його мети, або до кінця активного ділянки польоту апарату, або ступені багатоступінчастої ракети. Назва служить для відмінності від двигунів стартових або розгінних прискорювачів, рульових, орієнтаційних, та інших допоміжних двигунів літального апарату.

Діляться по виду палива на:
 Рідинні ракетні двигуни
 Твердопаливні ракетні двигуни
 Гібридні ракетні двигуни

Двигуни
Ракети